«Женщина есть женщина» () — художественный фильм Жан-Люка Годара. Оригинальную музыку к фильму написал Мишель Легран. Фильм завоевал два приза на 11-м Берлинском кинофестивале.

Сюжет 
Героиня фильма, чувствуя внутреннюю неудовлетворённость скучной жизнью, решает, что выйти из этого замкнутого круга ей поможет ребёнок. Однако окружающие её мужчины не могут понять её порыва, и ей стоит больших усилий добиться своего.

В ролях 
 Жан-Клод Бриали — Эмиль Рекамье
 Анна Карина — Анжела
 Жан-Поль Бельмондо — Альфред Любич
 Мари Дюбуа — подруга Анжелы

Награды 
Берлинский кинофестиваль:
 1961 — премия «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль — Анна Карина
 1961 — Специальная премия «Серебряный медведь» — Жану-Люку Годару

Примечания

Ссылки 
 
  

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1961 года
Фильмы Жана-Люка Годара
Фильмы Франции 1961 года
Фильмы о Париже
Фильмы с музыкой Мишеля Леграна